Dans la mythologie grecque, Mentor est le précepteur de Télémaque et l'ami d'Ulysse, au jour de son départ chargé du soin de toute sa maison. Par assimilation, un Mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage auquel on fait entièrement confiance. Il ne faut pas confondre « mentorat » et « coaching » qui sont deux concepts différents.

Histoire 
 Mentor (-385 / -340), frère de Memnon de Rhodes et un adversaire puis un général d'Artaxerxès III.
 Étienne Mentor, député de l'île de Saint-Domingue au Conseil des Cinq-Cents.

Géographie et toponymie 
 Mentor, ville du Kentucky, aux États-Unis.
 Mentor, ville du Minnesota, aux États-Unis.
 Mentor, ville de l'Ohio, aux États-Unis.
 Mentor, astéroïde troyen jovien nommé d'après le personnage mythologique.

Véhicules 
 Mentor, série de voiliers de type ketch
 Beechcraft T-34 Mentor, avion d'entraînement américain

Informatique et technique 
 Mentor Graphics est une entreprise américaine de Conception assistée par ordinateur pour l'électronique (EDA).
 Mentor est le nom d'une famille de satellites espions américains.

Personnage de fiction 
 Mentor, personnage de la mythologie grecque ;
 Mentor, un des Éternels, une race de l'univers Marvel.

Homonymie de toponyme